Фодор Степан Степанович (; 2 ноября 1907, стр. Нижняя Грабовница (сейчас часть Чинадиево) — 23 мая 2000, г. Ужгород) — венгерский, советский и украинский ботаник, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Ужгородского университета.

Биография 
Родился в селе Нижняя Грабовница, расположенном в живописной местности возле горы Маковица и реки Синявка. Отец — Степан Фодор — работал в селе сначала учителем, а затем директором начальной школы. Мать, урожденная Анна Кершбаум, происходила из семьи немцев-переселенцев. У супругов было пятеро детей, среди них Степан Степанович был вторым ребенком.

Свое образование он начал в 1919 году, когда поступил в Мукачевскую реальную гимназию им. Другетов, где преподавал известный ботаник, профессор Антоний Маргиттай. Степан Фодор сопровождал профессора в его экспедициях по изучению закарпатской флоры, эти исследования сильно повлияли на его мировоззрение. В 1928 году Степан Фодор сдал вступительные экзамены в естественного факультета Карлова университет в Праге. Среди его преподавателей были геолог Ф. Кеттнер, цитолог Я. Нємец, ботаники Н. Дейл, К. Домин.

В 1934 году, получив высшее образование, Степан Фодор начинает преподавать географию и естествознание в Ужгородской реальной гимназии. В 1942 году призван в венгерскую армию, где служил в подразделении радиосвязи. После войны преподавал биологию в ужгородской средней школе № 3, но уже в 1946 году его приглашают во вновь созданный Ужгородский университет на должность научного сотрудника. Чуть позже он становится директором университетского ботанического сада, а уже через год — ассистент кафедры морфологии и систематики высших растений.

В 1973 году Степан Фодор защитил докторскую диссертацию, в 1974 году увидела свет его монументальный труд «Флора Закарпатья», которая и до сих пор считается образцовым описанием растительности этого региона. В монографии описано 2613 видов растений, включительно с новыми таксонами. До конца жизни Степан Фодор оставался куратором Гербария Ужгородского университета, к пополнению которого он лично приложил много усилий.

Преподаватели и студенты вспоминали его как очень интеллигентного, толерантного, дружелюбного человека, специалиста высокого уровня, читавшего увлекательные лекции.

Похоронен Степан Фодор на Радванском кладбище в Ужгороде рядом с женой.

Научные интересы 
Флористика, систематика растений, исследования растительного покрова Карпат и Паннонской низменности, дендрология.

Научная и преподавательская деятельность 
Всю свою жизнь Степан Фодор проработал в Ужгородском университете. На кафедре ему удалось собрать творческий коллектив увлеченных ученых. Сам он много времени уделял чтению лекций, проведению семинаров, лабораторных работ, учебно-полевых практик. Профессор подготовил и читал курс «Ботаника» (высшие растения), спецкурсы «Местная флора», «Систематика высших растений», «Эволюция высших растений» и «Большой практикум по ботанике». На Ровной долине Степан Фодор заложил опытные участки, на которых изучал воспроизведение верхней границы леса с помощью искусственных насаждений.

Творческое наследие ученого насчитывает более 100 публикаций. Среди монографий, написанных в соавторстве книг наиболее весомые «Растительность Закарпатской области СССР» (1954), «Флора Закарпатья» (1974), «Экзоты Карпат» (1985), «Ботанические казны Карпат» (1990), «Гербарии» (1995).

Общественная деятельность 
Кроме преподавательской работы Степан Фодор активно занимался общественной деятельностью: был членом Украинского ботанического общества, Закарпатского Венгерского общества, редколлегии издательства «Тисия», руководил секцией «Памятники природы» Закарпатской областной организации Украинского общества охраны природы (УООП) и Ужгородским отделением Московского общества исследователей природы (МОИП).

Избранные работы 
 Фодор С. С. Растительный покров Закарпатской области // Научные записки УжГУ. Ботаника.- 1956.- Т. 17.- С. 116-141.
 Фодор С. С. Дополнения к флоре Закарпатье, подлежащий охране // Об охране природы Карпат.- Ужгород: Карпаты, 1973.- С. 98-114.
 Фодор С. С. Флора Закарпатья.- Львов, 1974.
 Фодор С. С., Терлецкий В. К., Гладун Я. Д Экзоты Карпат, 1982.
 Фодор С. С., Терлецкий В. К., Гладун Я. Д Ботанические казны Карпат, 1985.

Признание 
Именем ученого назван Природоведческий Научно-исследовательский институт Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II в городе Берегово.

Литература 
 A Kárpátok buvoletében élt. Fodor István botanikus centenáriumi emlékkonyve.- Ungv r-Budapest: Intermix kiado, 2007 pdf

Источники

Ссылки 
 За свою жизнь профессор УжНУ Степан Фодор воспитал несколько поколений ботаников-ученых

Ботаники СССР
Ботаники Венгрии
Выпускники Карлова университета
Преподаватели Ужгородского университета